Карни () — англоязычное имя собственное: фамилия или (реже) имя, а также топоним.

Носители фамилии 
 Карни, Арт (1918—2003) — американский актёр кино, телевидения и радио.
 Карни, Джей (род. 1965) — пресс-секретарь Белого дома с 2011 по 2014.
 Карни, Джеральд (род. 1944) — американский историк религии и индолог.
 Карни, Джон (род. 1956) — американский политик.
 Карни, Дэвид (род. 1983) — австралийский футболист.
 Карни, Иехуда (1884—1949) — израильский поэт.
 Карни, Лори — канадская кёрлингистка, чемпионка мира.
 Карни, Марк (род. 1965) — британский экономист и банкир, глава Банка Англии с 2013 по 2020 год.
 Карни, Патрик (род. 1980) — американский музыкант, вокалист, ударник, участник блюз-рок дуэта The Black Keys.
 Карни, Рив (род. 1983) — американский певец и актёр, автор песен.
 Карни, Стивен (1794—1848) — американский военный деятель, бригадный генерал.

Топоним 
 Карни — город в штате Небраска.
 Карни — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.
 Карни — административно-территориальный округ в штате Канзас, США.
 Карни — деревня в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт).
 Карни — контрольно-пропускной пункт на границе между Израилем и сектором Газа.
 Карни — таун в Нью-Джерси.

См. также 
 Карни Мата («Мать Карни») — индуистская святая и политический деятель.
 Карне
 Карно